Pinto je běžné portugalské příjmení. Patří více osobám:

 Alexandre de Serpa Pinto (1846–1900) – portugalský cestovatel
 António Pinto (* 1966) – portugalský vytrvalostní běžec
 Carlos Mota Pinto (1936–1985) – portugalský politik
 Fernão Mendes Pinto (1509/1514–1583) – portugalský cestovatel a spisovatel
 Francisco Pinto Balsemão (* 1937) – portugalský politik
 Freida Pinto (* 1984) – indická herečka a modelka
 João Domingos Pinto (* 1961) – portugalský fotbalista
 José Manuel Pinto (* 1975) – španělský fotbalový brankář
 José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (* 1957) – portugalský politik
 Luca Lo Pinto (* 1981) – italský kurátor umění

Související články 
 Pinto

Externí odkazy